Cristóbal II, margrave de Baden-Rodemachern (26 de febrero de 1537-Rodemachern, 2 de agosto de 1575) fue el primer margrave de Baden-Rodemachern. Era el segundo hijo de Bernardo III de Baden-Baden y su esposa la condesa Francisca de Brienne y Luxemburgo.

Cuando Cristóbal II llegó a la mayoría de edad en 1556, renunció a su derecho a parte de Baden-Baden en favor de su hermano mayor Filiberto a cambio de una pensión anual de 4000 guilders. También recibió Rodemachern como un apanage, haciendo de él el fundador de la línea mayor Baden-Rodemachern.

Comenzó a viajar. Desde 1557 hasta 1561 estuvo en los Países Bajos, donde combatió en las campañas del ejército español. Fue a Suecia en 1564, donde se casó con una hermana del rey Erico XIV de Suecia. Entonces regresó a Rodemachern, construyó un palacio y llevó una vida derrochadora. En 1565, viajó a Londres, donde la reina Isabel I lo recibió honorablemente. Sin embargo, incurrió en más y más deudas, y cuando intentó irse en 1566, encontró que no podía abandonar el país hasta que la reina proporcionase garantías. También en 1566 heredó los señoríos de Useldange, Pittingen y Roußzy.

Continuó gastando demasiado, y su país padeció agitación religiosa. Sus deudas se incrementaron. Marchó a Suecia, donde sirvió en el ejército y luchó contra Dinamarca. Su cuñado el rey Juan III de Suecia le enfeudó la isla de Ösel.

Después de varios años en Suecia, regresó a Rodemachern, donde murió en 1575. Le sucedió su hijo Eduardo Fortunato, quien era menor de edad entonces.

Matrimonio y descendencia 
El margrave Cristóbal II se casó el 11 de noviembre de 1564 con la princesa sueca Cecilia Vasa (6 de noviembre de 1540-27 de enero de 1627), hija del rey Gustavo I de Suecia. Tuvieron los siguientes hijos:
 Eduardo Fortunato (17 de septiembre de 1565-18 de junio de 1600), margrave de Baden-Rodemachern y más tarde de Baden-Baden
 Cristóbal Gustavo (13 de agosto de 1566-18 de enero de 1609)
 Felipe III (15 de agosto de 1567-6 de noviembre de 1620), margrave de Baden-Rodemachern
 Carlos (7 de marzo de 1569-1590)
 Bernardo (diciembre de 1570-febrero de 1571)
 Juan Carlos (1572-29 de enero de 1599), miembro de los Caballeros Hospitalarios

Ancestros

Referencias y fuentes

Véase también 
 Margraviato de Baden
 Anexo:Soberanos de Baden

Margraves de Baden del siglo XVI (casa de Zähringen)
Margraves de Baden-Rodemachern
Nacidos en Baden-Baden